Игорь Петрухин:
 Петрухин, Игорь Леонидович (1926—2009) — российский правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист в области уголовного процесса.
 Петрухин, Игорь Филиппович (род. 1945) — советский и российский культурист, артист цирка, телеведущий, спортивный комментатор.
 Примечания